

Качали — село Бородянського району Київської області

Качали — село в гміні Нарва Гайнівського повіту Підляського воєводства